Compulink Information eXchange, proveïdor d'Internet del Regne Unit
 Commercial Internet eXchange, sistema històric d'intercanvi TCP/IP antecessor d'Internet
 Canadian Innovation eXchange, esdeveniment anual sobre innovació tecnològica del Canadà
 CIX també és el numeral romà del nombre cent nou